Алекса́ндр Алекса́ндрович Щербако́в:
 Щербаков, Александр Александрович (1925—2013) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Щербаков, Александр Александрович (1932—1994) — русский писатель-фантаст, переводчик.